Porcelain může být:

 Porcelain (píseň) – píseň Mobyho
 Porcelain (album, Sparta) – album skupiny Sparta
 Porcelain (album, Emil Bulls) – album skupiny Emil Bulls
 Porcelain (album, Matt Cardle) – album hudebníka Matta Cardla
 Porcelain (kniha) – kniha Mobyho